Millotagrion inaequistigma – gatunek ważki z rodziny łątkowatych (Coenagrionidae); jedyny przedstawiciel rodzaju Millotagrion. Endemit Madagaskaru.

Przypisy 

Łątkowate
Ważki Madagaskaru
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1953 roku